Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 281 dans le monde.

 Route fédérale 281 en Allemagne
 Route 281 au Québec, Canada
 U.S. Route 281 aux États-Unis